Cubi – plurale di cubo
 Alferio Cubi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Culture Biblioteche in rete – azienda speciale consortile creata dall'unione tra il Sistema Bibliotecario Milano-Est e il Sistema Bibliotecario Vimercatese